El término Participación puede hacer referencia a:

Participación electoral
Participación ciudadana
Participación política
 En filosofía:
 Participación (filosofía)

 En arte:
 Participación (espectáculo)
En finanzas:
Participación (inversión) es una forma de inversión, mediante la que se participa en los beneficios de una empresa, aunque no se posean acciones, es decir, no se participa en el capital. Véase también obligación.
También se denomina participación al porcentaje del capital total de una empresa que posee un inversor (en este caso sí se refiere a acciones). Si es una participación mayoritaria o incluso siendo minoritaria alcanza una denominada participación de control, se accede al control de la compañía participada. El mecanismo de participaciones cruzadas entre un grupo de empresas puede ser muy sofisticado (holding).